Kallbadhuset kan avse följande nuvarande eller historiska badhus:

Kallbadhuset i Ulricehamn – ett badhus i Ulricehamn
Kallbadhuset, Visby – ett badhus i Visby
Kallbadhuset, Örebro – ett badhus i Örebro

Se även 
Kallbadhus
Kallbadhus i Sverige